Karl Robert Kranemann (* 7. Mai 1967 in Aachen) ist ein deutscher Rechtsanwalt, Diplom-Kaufmann und Weltumsegler.

Schulbildung und Studium 
Nach dem Schulbesuch bis zum Abitur in Istanbul (Deutsche Botschaftsschule), Aachen (Domsingschule Aachen, Kaiser-Karls-Gymnasium) und Bath (Downside School, UK) leistete Kranemann seinen Wehrdienst beim Gebirgsjägerbataillon 233 in Mittenwald ab. Er absolvierte ein Doppelstudium sowohl der Betriebswirtschaftslehre (Abschluss 1992: Diplom-Kaufmann) als auch der Rechtswissenschaften (Abschluss 1993: Erstes juristisches Staatsexamen) in Innsbruck, Bonn, Barcelona und Würzburg. Nach der Referendarzeit mit Stationen in Köln, Berlin und London und dem Zweiten Staatsexamen schloss er ein  Aufbaustudium in London 1996 mit dem Master of Laws (LL.M) ab. Die Promotion zum Dr. jur. erfolgte 1999 an der Humboldt-Universität zu Berlin.

Beruf 
Kranemann wurde 1996 als Rechtsanwalt zugelassen und war zunächst in einer insolvenzrechtlich spezialisierten, überregional tätigen Kanzlei in Köln tätig, zuletzt als Partner. Seit 1998 wurde er von einer Reihe von Gerichten in Nordrhein-Westfalen als Konkurs- bzw. Insolvenzverwalter bestellt und ist als Sanierungsberater und als zertifizierter Restrukturierungsmanager tätig. Ab 1999 ist er zudem Fachanwalt für Insolvenzrecht. 2000 gründete er die eigene Rechtsanwaltskanzlei mit Standorten in Köln und Gütersloh. Forensisch ist er bis zum Europäischen Gerichtshof (EuGH) aktiv. Daneben wurde er als Referent bei verschiedenen Fachveranstaltern und Vereinigungen zu insolvenz- und europarechtlichen Themen engagiert, zu denen er auch veröffentlicht.

Wassersport 
Schon seit seiner Jugend war Kranemann im Wassersport aktiv, zunächst im Windsurfen. Seine 1995 geschützte Erfindung einer Mast-Gabelbaumverbindung mit Schnellspannverschluss hat das Rigg von Windsurf-Brettern wesentlich verbessert und ist seither Standard.

Später wandte sich Kranemann auch dem Hochseesegeln zu und unternahm gemeinsam mit seiner Ehefrau Birgit Mester auf einem Segelkatamaran eine Weltumseglung, die 2017 mit dem Weltumseglerpreis durch den Trans-Ocean Verein zur Förderung des Hochseesegelns e. V. ausgezeichnet wurde.

Veröffentlichungen (Auswahl) 
 Insolvenzanfechtung im deutschen Internationalen Insolvenzrecht und nach der Europäischen Insolvenzrechtsverordnung, Frankfurt a. M. 2002
 Insolvenzrecht (gemeinsam mit Harald Hess und Michaela Weis), 4. Auflage, Köln 2000
 Vereinfachte Abzinsungsberechnung bei vorzeitiger Beendigung von Leasingverträgen, ZIP 1997, 2137

Weblinks 
 Kurzvita Karl Robert Kranmann im Peter Lang Verlag

Einzelnachweise 

Jurist
Insolvenzverwalter
Segler (Deutschland)
Weltumsegler
Deutscher
Geboren 1967
Mann